Wydział Zarządzania i Transportu – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Wydział powstał 11 września 1992 r. jako oddział Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku-Białej. Pełną samodzielność i  nazwę Wydział Zarządzania i Informatyki uzyskał wraz z usamodzielnieniem się bielskiej uczelni w 2001 r. Obecną nazwę wydział nosi od 1 grudnia 2013 r.

Siedziba Wydziału Zarządzania i Transportu znajduje się w Kampusie Głównym ATH przy ul. Willowej 2, w dzielnicy Mikuszowice.

Władze 
 Dziekan: dr hab. Ewa Jurczyńska-McCluskey
 Prodziekan ds. studiów stacjonarnych: dr Aneta Bąk
 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych: dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia
 Prodziekan ds. nauki: dr inż. Honorata Howaniec
 Rada Wydziału
 Komisja ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
 Komisja ds. Budżetu, Finansów, Organizacji i Rozwoju Wydziału
 Komisja ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
 Komisja ds. Rekrutacji
 Komisja ds. Socjalno-Bytowych Studentów
 Komisja ds. Egzaminów Dyplomowych

Kierunki i specjalizacje 
 Zarządzanie
 Zarządzanie firmą
 Zarządzanie w administracji i finanse organizacji 
 Zarządzanie logistyką i jakością 
 Rozwój zrównoważony europejskich wspólnot lokalnych 
 Stosunki międzynarodowe
 Studia europejskie 
 Socjologia
 Nowe media i komunikacja społeczna
 Socjologia organizacji i zarządzania i zarządzanie zasobami ludzkimi
 Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
 Transport
 komputerowe wspomaganie w transporcie
 logistyka transportu

Struktura organizacyjna 
W skład Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej wchodzi 5 katedr, 5 zakładów dydaktycznych oraz jeden zakład samodzielny:
 Katedra Zarządzania
 Zakład Logistyki i Jakości
 Zakład Przedsiębiorczości

 Katedra Nauk Społecznych
 Zakład Stosowanych Nauk Społecznych
 Zakład Stosowanych Nauk Ekonomicznych

 Katedra Programowania i Teorii Rozwoju

 Katedra Socjologii

 Katedra Stosunków Międzynarodowych
 Zakład Teorii Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej
 Zakład Prawa

 Zakład Europejskiej Polityki Edukacyjnej, Językowej i Kulturalnej (samodzielny)

Jednostki międzywydziałowe 
 Podyplomowe Studium Zarządzanie Kryzysowe
 Podyplomowe Studium Zarządzanie Logistyczne
 Podyplomowe Studium Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 Podyplomowe Studium Zarządzanie Nieruchomościami

Kadra 
Na Wydziale zatrudnionych jest 88 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 8 profesorów tytularnych, 12 doktorów habilitowanych oraz 34 doktorów. Ponadto zatrudnionych jest 12 osób w administracji, w tym 6 osób pracujących w dziekanacie. Personel inżynieryjno-techniczny liczy 2 osoby.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Wydziały Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Wydziały informatyki
Bielsko